Višnjeva est un toponyme qui peut désigner :
Višnjeva, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Kotor ;
Višnjeva, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor.